Une montoire désigne en ancien et moyen français une montée, une colline, une montagne. La forme dérivé du terme mont est attestée vers 1307 par différentes archives figurant dans le dictionnaire de Godefroy. Le montorin dénomme, en ces temps médiévaux, l'habitant des montagnes.

Les toponymes homonymes, parfois à l'origine d'appellation de maison seigneuriale, probablement plus anciens ont pu être influencés par ce mot.

Toponymie
 Montoire-sur-le-Loir est une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher (41)
Canton de Montoire-sur-le-Loir
 C'est dans cette commune qu'a eu lieu l'Entrevue de Montoire, entre Philippe Pétain et Adolf Hitler le

Patronyme
 Maison de Montoire

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme